Дуглас Макдауэлл (; ) — британский филолог-классик.
Профессор Университета Глазго (1971—2001, эмерит), член Королевского общества Эдинбурга (1991), член Британской академии (1993).

Окончил оксфордский Баллиол-колледж.

В 1954-58 гг. преподавал в школах.
В 1958—1971 гг. преподавал в Манчестерском университете.

В 1971—2001 гг. профессор ун-та Глазго, затем эмерит. Поставил рекорд пребывания в занимаемой должности.

Почётный д-р Оксфорда (1994).

Оставил ун-ту Глазго наследство в £2,4 млн.
В память о нём его именем в ун-те Глазго была названа кафедра.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Британской академии
 

Воспитанники Баллиол-колледжа
Преподаватели университета Глазго
Члены Эдинбургского королевского общества
Члены Британской академии